Лесоњице могу бити:

 Лесоњице (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Лесоњице (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република